Rolls bezeichnet:

 Rolls (Texas), Ort im Haskell County, Texas, USA
 die Aufzeichnungen des englischen Exchequer seit 1130, siehe Pipe Rolls

Rolls ist der Familienname folgender Personen:
 Barbara Rolls, Ernährungsforscherin
 Charles Rolls (1877–1910), Gründer des Automobil-Unternehmens Rolls-Royce Motor Cars
 Chris P. Rolls (* 1971), Buchautorin
 Ernest C. Rolls (* um 1890; Todesdatum unbekannt), australischer Theaterleiter
 Rebecca Rolls (* 1975), neuseeländische Cricketspielerin und Fußballtorhüterin 
 Ronny Rolls (* 1941), deutscher Travestiekünstler